Во́йсковицы

 Ленинградская область:
 Войсковицы (бывшее «Илькино») — посёлок в Гатчинском районе, административный центр Войсковицкого сельского поселения. Место известного танкового сражения при освобождении посёлка в январе 1944 года.
 Войсковицы (бывшая «Войсковицкая мыза», «Горвицкая мыза») — деревня Сяськелевского сельского поселения в Гатчинском районе. Место исторического танкового боя экипажа Колобанова 20 августа 1941 года.
 Войсковицы (бывшая «станция Илькино», «полустанок Горвицы») — станция Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе.
 Войсковицы — птицефабрика в Гатчинском районе Ленинградской области, один из филиалов птицефабрики «Северная».